Der Kreis steht für:

Zeitschriften:

 Der Kreis (Homosexuellenzeitschrift), eine dreisprachige Zeitschrift aus Zürich (1943–1967)
 Der Kreis (Kulturzeitschrift), eine deutsche Monatszeitschrift aus Hamburg (1924–1934)
 Der Kreis (Zeitschrift), 1952 von Hans-Ulrich Rieker gegründete Zeitschrift für Tantra und Buddhismus

Künstlergruppen:

 Der Kreis (Künstlergruppe), älteste noch bestehende Vereinigung bildender Künstler aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg in Franken, Nürnberg
 Der Kreis (Österreich), eine Künstlergruppe, mit Schwerpunkt Wien, 1946–1980; z. B. Gottfried Goebel, Greta Freist, Gustav Hessing, Maximilian Florian, Arnulf Neuwirth, Josef Schagerl, Franz Zadrazil, Josef Stoitzner-Millinger, Hubert Fischlhammer
 Der Kreis (Baden), eine Künstlergruppe in dieser Region, mit Schwerpunkt in Nordbaden, Karlsruhe, seit 1947 bis ca. 1954; z. B. Otto Laible, Wilhelm Schnarrenberger, Willi Müller-Hufschmid, Karl Hubbuch, Franz Dewald, Werner Kornhas, Wilhelm Sauter
 Der Kreis (Künstlervereinigung Bodenseegebiet), eine internationale Künstlervereinigung im Bodenseeraum (1925–1937)

Filme:

 Der Kreis (1964), deutscher Fernsehfilm von Karl John und Heribert Wenk
 Der Kreis (2000) (Dayereh), Spielfilm von Jafar Panahi
 Der Kreis (2002) (The Circle), Spielfilm von Sidney J. Furie
 Der Kreis (2005) (El Cerco), spanische Dokumentation von Ricardo Íscar und Nacho Martín
 Der Kreis (2014), Schweizer Film von Stefan Haupt über die gleichnamige Schwulen-Organisation, die auch die gleichnamige Zeitschrift Der Kreis herausgab.
 Der Kreis (2015), US-amerikanischer Psychothriller von Aaron Hann und Mario Miscione 

Sonstige:

 Schauspielschule „Der Kreis“, eine private Schauspielschule in Berlin (Fritz-Kirchhoff-Schule)
 Theater Der Kreis, 1987 bis 1990 bestehendes Wiener Theater

Siehe auch:
 Kreis (Begriffsklärung)